

Медицина 
 КЛЗ — комунальний лікувальний заклад
 КЛЗ — комбінований лікарський засіб
 КЛЗ — контрастні лікарські засоби
 КЛЗ — контрольовані лікарські засоби
 КЛз — коефіцієнт лабіалізації загальний

Спорт 
 КЛЗ — футбольна команда м. Коростишів, переможець 1992 р у ПЖФ.

Примітки